Gao steht für:
 Gao (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gao (Palme), in Kamerun beheimatete Palmart (Ancistrophyllum secundiflorum)
 Gao-Guenie, Steinmeteorit, der 1960 in Burkina Faso niederging
 Aeropuerto Mariana Grajales (IATA-Code) in Guantánamo, Provinz Guantánamo, Kuba

Gao heißen folgende geographische Objekte:
 Region Gao, Verwaltungsregion mit der Hauptstadt Gao in Mali
 Gao (Burkina Faso), Departement und Gemeinde in Burkina Faso
 Gao, Stadt in Mali
 Gao (Yibin) (高县), Kreis der Stadt Yibin in der Provinz Sichuan, China
 Gao-Reich, vorislamisches Reich am Nigerbogen

GAO ist eine Abkürzung für 
 Geschlechtsangleichende Operation
 Gesellschaft für Automation und Organisation, früher Hersteller von Chipkarten, ehemaliges Tochterunternehmen von Giesecke & Devrient
 Government Accountability Office, ein Untersuchungsorgan des Kongresses der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Gaoh

Abkürzung